Prunet kan syfta på:
 Prunet, Ardèche
 Prunet, Cantal
 Prunet, Haute-Garonne